Misteri, cosa difícil de descobrir o comprendre
 Misteri (teatre), peces teatrals medievals d'assumpte religiós;
 Misteri d'Elx, drama sacre-líric religiós que recrea la Dormició, Assumpció i Coronació de la Mare de Déu
 Misteri d'Obanos, representació teatral de gran format, de caràcter religiós
 Misteris o religió mistèrica propis de certes religions
 Misteri pasqual designa la Passió, Mort, Resurrecció i Ascensió al cel de Jesucrist
 Misteri de Samotràcia, un dels més importants de la Grècia antiga
 Misteris d'Eleusis, ritus d'iniciació al culte a les deesses agrícoles Dèmeter i Persèfone
 Misteris òrfics o orfisme, corrent religiós de l'antiga Grècia, relacionada amb Orfeu
 Misteris de Fàtima, nom dels tres secrets que, segons la tradició catòlica, la Verge de Fàtima hauria confiat a tres pastors
 Misteris, emissió de Sebastià-Daniel Arbonés Subirats a RAC 1